Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1980/81.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (15. bzw. 16. August 1980) bis zum Saisonfinale am 13. Juni 1981 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Trainer: Alle Trainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers.
 Position: Angabe der Position des Spielers.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 1980/81.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 1980/81.
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

FC Bayern München 

Trainer:

Hamburger SV 

Trainer:  (1–18),  (19–34)

VfB Stuttgart 

Trainer: Jürgen Sundermann

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Karl-Heinz Feldkamp

Eintracht Frankfurt 

Trainer: Lothar Buchmann

Borussia Mönchengladbach 

Trainer: Jupp Heynckes

Borussia Dortmund 

Trainer: Udo Lattek (1–31), Rolf Bock (Interimstrainer vom 32. bis zum 34. Spieltag)

1. FC Köln 

Trainer: Karl-Heinz Heddergott (1–8), Rolf Herings (9–15),  (16–34)

VfL Bochum 

Trainer: Helmuth Johannsen

Karlsruher SC 

Trainer: Manfred Krafft

SV Bayer 04 Leverkusen 

Trainer: Willibert Kremer

MSV Duisburg 

Trainer: Friedhelm Wenzlaff

Fortuna Düsseldorf 

Trainer: Otto Rehhagel (1–15), Heinz Höher (16–34)

1. FC Nürnberg 

Trainer: Horst Heese (1–22), Fritz Popp (23–31), Fred Hoffmann (Interimstrainer vom 32. bis zum 34. Spieltag)

Arminia Bielefeld 

Trainer: Hans-Dieter Tippenhauer (1–10), Willi Nolting (Interimstrainer vom 11. bis zum 15. Spieltag), Horst Franz (16–34)

TSV 1860 München 

Trainer: Carl-Heinz Rühl

FC Schalke 04 

Trainer:  (1–31), Rudi Assauer (Interimstrainer vom 32. bis zum 34. Spieltag)

Bayer 05 Uerdingen 

Trainer: Horst Buhtz

Siehe auch 
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 1980/81

1980 81
Bundesliga 1980 81
Bundesliga 1980 81
Kaderliste